Арфёй () — коммуна во Франции, департамент Алье
 Арфёй () — коммуна во Франции, департамент Шер
 Арфёй () — коммуна во Франции, департамент Эндр

См. также 
 Арфёй-Сен-Приест — коммуна во Франции, департамент Алье